Bayrak ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Es ist auch eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Flagge der Türkei.

Namensträger

Familienname 
 Mehmet Bayrak (* 1948), kurdischer Autor, Kurdologe und Turkologe
 Mithat Bayrak (1929–2014), türkischer Ringer
 Özge Bayrak (* 1992), türkische Badmintonspielerin
 Sedat Bayrak (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Selim Bayrak, (* 1987), türkischer Langstreckenläufer, siehe Mert Girmalegesse
 Serdar Bayrak (* 1985), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, nationale Rundfunk- und Fernsehgesellschaft der Türkischen Republik Nordzypern

Siehe auch 
 Albayrak; Bayraktar

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname